Секвенція — жанр католицьких піснеспівів
 Секвенція — послідовне переміщення мелодичного або гармонічного звороту на іншій висоті одразу ж після першого проведення
 Секвенція () — упорядкована двійкова послідовність в асинхронній секвенційній логіці.
 Секвенція (англ. sequent, нім. Sequenz) — формула генценівської системи обчислення в теорії доказів.
 Секвенція — послідовність геологічних подій.
 Секвенція — первинна структура біополімеру.
 Секвенси — геологічний термін